Гу́та-Борове́нская () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 967 человек. Почтовый индекс — 44553. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 3,801 км².

Адрес местного совета 
44553, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Гута-Боровенская, ул.Остров

Ссылки 
 Гута-Боровенская на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района